

Astronomia 
 A6 – sottoclasse della classificazione stellare

Strade e autostrade 
 A6 – autostrada austriaca Pandorf – Bratislava (in costruzione)
 A6 – autostrada francese Parigi-Lione
 A6 – autostrada italiana Torino-Savona
 A6 – strada lituana
 A6 – autostrada lussemburghese Arlon-Lussemburgo
 A6 – autostrada polacca Kołbaskowo-Rzęśnica
 A6 – autostrada rumena
 A-6 – autostrada spagnola Madrid-La Coruña
 A6 – autostrada svizzera Bienne-Wimmis
 A6 – autostrada tedesca Saarbrücken-Waidhaus
 A6 – strada nazionale dello Zimbabwe

Codici 
 A6 – codice vettore IATA di Air Alps
 A-6 – designazione degli aerei USA per Grumman A-6 Intruder

Geologia 
 a6 – descrive, nella cartografia geologica, il detrito di falda.

Musica 
 A6 – accordo musicale di La maggiore sesta secondo la notazione inglese

Altro 
 A-6 Intruder – aereo d'attacco imbarcato statunitense
 Audi A6 – automobile dell'Audi
 Maserati A6 – automobile della Maserati
 A6 – formato standard ISO 216 per la carta
 Apple A6 – microprocessore adoperato in alcuni prodotti della Apple, come l'iPhone 5 e l'l'iPhone 5c
 A6 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A6